Денис Юрьевич Дудко (; 24 ноября 1975, Харьков) — украинский певец, бас-гитарист рок-группы «Океан Ельзи».

Биография 
Музыкой начал заниматься ещё с детства, с 6 лет, когда начал посещать детскую музыкальную школу по классу виолончели. Далее поступил в харьковскую среднюю специальную музыкальную школу-интернат, класс контрабаса; после чего поступил на джазовое отделение теперешнего Харьковского Государственного университета искусств им. И. П. Котляревского, класс джазового контрабаса и бас-гитары. После окончания университета в 1998 году преподавал в классе контрабаса и бас-гитары в Харьковском музыкальном училище им. Б. М. Лятошинского; в Харьковском национальном университете искусств им. И. П. Котляревского и Харьковской академии культуры.

С 1995 года был участником известного джазового коллектива «Схід-Side».

Начиная с лета 2004 года является бас-гитаристом рок-группы «Океан Ельзи». В 2016 году совместно с известной джазовой вокалисткой Ольгой Лукачевой основал проект «MARU», который изначально был кавер-бэндом, а со временем перерос в полноценный коллектив.

Личная жизнь 
Разведён. Имеет сына Платона( от первого брака) и дочь Софию(от второго брака) (2008 г.р). Отец Юрий Дудко.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20150801082842/http://dudkomusic.com/
 http://ocean-elzy.ru 
 http://www.ocean-elzy.net/sostav/denis-dudko/ 

Бас-гитаристы Украины
Музыканты группы «Океан Ельзи»